

Biografia 

Originaria dell'Ecuador, si è stabilita negli USA con la famiglia in tenera età. Introdotta al tennis dal padre Carlos, è attualmente sotto la supervisione di Patrick Frandji. Ama tutte le superfici di gioco.

Carriera

2010 
È stata ammessa tramite wild card al torneo di qualificazione degli US Open ed è riuscita a qualificarsi battendo Mona Barthel, Anastasija Pivovarova e Stéphanie Dubois.

2011 
La Falconi è uscita al primo turno degli Australian Open, del Roland Garros e di Wimbledon, ma è approdata al terzo turno degli US Open dove è stata sconfitta da Sabine Lisicki, dopo aver battuto Klára Zakopalová e Dominika Cibulková, entrando così tra le prime 100 del ranking mondiale del tennis femminile.

2016 
Ha vinto in quest'anno il suo unico titolo WTA, vincendo il torneo di Bogotà.

Statistiche

Singolare

Vittorie (1)

Doppio

Sconfitte (3)

Risultati in progressione

Singolare nei tornei del Grande Slam

Doppio nei tornei del Grande Slam

Doppio misto nei tornei del Grande Slam

Altri progetti

Collegamenti esterni